Noma (Florida) - plaats in Florida
 Noma (ziekte) - ziekte
 Noma (restaurant) - restaurant in Denemarken